Gnessina ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Fabianowna Gnessina (1874–1967), russische Pianistin, Hochschullehrerin, Komponistin
 Jelisaweta Fabianowna Gnessina (1879–1953), russische Violinistin und Hochschullehrerin
 Jewgenija Fabianowna Gnessina (1871–1940), russische Pianistin und Hochschullehrerin
 Marija Fabianowna Gnessina (1876–1918), russische Pianistin und Hochschullehrerin
 Olga Fabianowna Gnessina (1881–1963), russische Pianistin und Hochschullehrerin

siehe auch
Gnessin